Улица Низами:
 Улица Низами — улица в Баку
 Улица Низами — улица в Чебоксарах